Pappenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Pappenberger (1906–1977), deutscher Kommunalpolitiker
 Reinhard Pappenberger (* 1958), deutscher Weihbischof